

Patronyme 

 Charles Gaudreau (1964-), comédien québécois ;
 François Gaudreau (1957-), homme politique canadien ;
 Guy Gaudreau (1953-), écrivain canadien et professeur d’histoire ;
 Jean-Pierre Gaudreau (1950-), poète québécois ;
 Marie Gaudreau (1957-), romancière et nouvelliste ;
Marie-Hélène Gaudreau, femme politique québécoise ;
 Emma Gaudreau (1861-1934), première femme dentiste au Canada ;
 Laure Gaudreault (1889-1875), enseignante et syndicaliste québécoise.
Patronyme québécois